En , Tarnowo peut être le nom de :

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Tarnowo, village du powiat d'Oborniki
 Tarnowo, village du powiat de Piła
 Tarnowo, village du powiat de Poznań

dans la voïvodie de Podlachie
 Tarnowo, village

dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Tarnowo, village du powiat de Goleniów
 Tarnowo, village du powiat de Łobez
 Tarnowo, village du powiat de Myślibórz
 Tarnowo, village du powiat de Stargard